Джон Уи́льямсон (; 1893 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, выступавший на позициях защитника и хавбека.

Биография 
Родился в Манчестере. В сезонах 1911/12 и 1912/13 выступал за шотландский клуб «Сент-Миррен». Провёл за команду 25 матчей.

После войны стал игроком «Манчестер Юнайтед». В октябре 1919 года подписал с клубом профессиональный контракт. Дебютировал за клуб 17 апреля 1920 года в матче против «Блэкберн Роверс» на стадионе «Олд Траффорд»; игра завершилась вничью 1:1. Через неделю сыграл свой второй (и последний) официальный матч за «Юнайтед», вновь против «Блэкберна», но уже на стадионе «Ивуд Парк». На этот раз оборона «Юнайтед», в которой играл Уильямсон, действовала неудачно: «Блэкберн» забил пять безответных мячей в ворота Джека Мью. После этого Уильямсон за основной состав «Юнайтед» не играл. В мае 1921 года он перешёл в «Бери».

В сезоне 1921/22 провёл за «Бери» 12 матчей в рамках Второго дивизиона. В сезоне 1922/23 выступал за клуб «Кру Александра» в Третьем северном дивизионе, сыграв 15 матчей и забив 2 мяча.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Кру Александра»